Peter Van Den Bossche (jurist), een Belgisch jurist
Peter Van den Bossche (personage), een personage van de VTM-televisieserie Familie